Albericus (dier), een kikkergeslacht.
Albericus (persoon) is de naam van een Frankisch grondbezitter.